

Patronymes 

 Jean-Luc Schaffhauser, homme politique français
 Marianne Gary-Schaffhauser (1903-1992), compositrice autrichienne ;

Économie 
 Schaffhauser Fernsehen, chaîne de télévision locale suisse

Voir aussi 
 Schafhauser